Первые чемпионаты Греции среди мужчин были проведены в 1934 и 1935 гг. Эти турниры считаются неофициальными чемпионатами страны, поскольку они были проведены до образования Греческой шахматной федерации. Федерация была создана в 1947 году. С этого момента отсчитывается история официальных чемпионатов (хотя первый порядковый номер присвоен чемпионату 1949 года). Турниры проводятся ежегодно, исключения были сделаны в лишь в 1955 и 1968 гг. В некоторых случаях финальные турниры чемпионатов были проведены в январе следующего года (например, чемпионат 1974 года — в январе 1975 года), из-за чего в различных источниках может возникать путаница.

Лидерами по количеству побед в чемпионатах страны являются В. Котрониас (10 раз), Х. Баникас (8 раз) и Г. Макропулос (7 раз).

Первый женский чемпионат был проведён в 1947 году. Официальные турниры проводятся с 1978 года. По 8 чемпионских титулов имеют А.-М. Боцари и М. Макропулу.

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Греческой шахматной федерации

Греция